Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Tulungrejo (Besuki), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Tulungrejo (Donomulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Tulungrejo (Gandusari), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Tulungrejo (Glenmore), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java
 Tulungrejo (Pare), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Tulungrejo (Karangrejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Tulungrejo (Madiun), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java
 Tulungrejo (Ngantang), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Tulungrejo (Sumberejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Tulungrejo (Wates), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java